Галисия:

 Галисия — исторический регион и автономное сообщество на северо-западе Испании.
 Галисия — средневековое государственное образование на юго-западе Европы, занимало всю северо-западную часть Пиренейского полуострова.
 Галисия — бразильский футбольный клуб из Салвадора.
 Галисия — бригада сухопутных войск Испании.

См. также 
 Галиция (значения)